Casa Miquel (Alins), edifici al nucli d'Ainet de Besan (Alins, Pallars Sobirà)
 Casa Miquel (la Bisbal d'Empordà), gran casal d'època barroca a la plaça Major de la Bisbal (Baix Empordà)
 Casa Miquel, Vincke i Meyer, casa a Palafrugell (Baix Empordà)